A Fele-fele hősök (eredeti cím: Héros à Moitié) 2022-től vetített francia 2D-s számítógépes animációs kalandsorozat, amelyet Chloé Sastre és Romain Gadiou alkotott.

Franciaországban 2022. október 24-én a France 4, míg Magyarországon a Disney Channel mutatja be 2023. március 6-án.

Ismertető 
A féltestvérek, Mo és Sam felfedezik, hogy egy varázsjogar szuperképességeket ad nekik. De amikor elválasztják őket, az erők csak félig-meddig működnek.

Szereplők

Magyar változat 

 Bemondó: Orosz Gergely
 Főcímdal: Varga Szabolcs
 Magyar szöveg: Dame Nikolett
 Dalszöveg: Cseh Dávid Péter
 Hangmérnök: Regenye András
 Zenei rendező: Császár Bíró Szabolcs
 Szinkronrendező: Turóczi Izabella
 Produkciós vezető: Orosz Katalin

A szinkront az Iyuno Hungary készítette

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

2022-ben bemutatott televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok